Il singolare  dello  Sanremo Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Kevin Anderson era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al BMW Open 2010.

Gastón Gaudio ha battuto in finale 7–5, 6–0 Martín Vassallo Argüello.

Teste di serie

  Tejmuraz Gabašvili (semifinali)
  David Guez (primo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (semifinali)
  José Acasuso (secondo turno)

 Tobias Kamke (primo turno)
 Laurent Recouderc (quarti di finale)
 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Dominik Meffert (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Sanremo Tennis Cup 2010